A categoria mais de 78 kg feminino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputada no Pavilhão 4A do Complexo Esportivo Riocentro com 9 judocas, cada uma representando um país.

Medalhistas

Cruzamentos

Repescagem

Referências 
 

Mais 78 Kg Feminino
78 kg +